Qaranejew ist der Familienname folgender Personen:

 Ablaichan Qaranejew (* 1994), kasachischer Billardspieler
 Älichan Qaranejew (* 1990), kasachischer Billardspieler
 Ansary Qaranejew (* 1963), kasachischer Billardspieler und -funktionär